CT kan syfta på:

 CT – en delstat i nordöstra USA, se Connecticut 
 CT – en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten, se Datortomografi
 CT – slutar med en beroendeframkallande drog rakt av, utan nedtrappning, se Cold turkey